Rebecca of Sunnybrook Farm steht für:

 Rebecca of Sunnybrook Farm (Roman), einen Roman für Kinder (1903) von Kate Douglas Wiggin 
 den englischsprachigen Originaltitel des Mary-Pickford-Stummfilms Backfischstreiche (1917)
 Rebecca of Sunnybrook Farm (1932), einen US-amerikanischen Spielfilm von Alfred Santell
 den englischsprachigen Originaltitel des Shirley-Temple-Films Shirley auf Welle 303 (1938)
 Rebecca of Sunnybrook Farm (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (1978)